Франко Роси ̪() е италиански режисьор и сценарист.

Биография 
Роден е във Флоренция през 1919 година. През 1940-те взима участие в антифашистката съпротива.
Завършва философия. Прави дебюта си като режисьор през 1950-те.
Като режисьор той създава 23 филма и като сценарист 15. Някои от известните му филми са телевизионните сериали „Одисей“ (L'Odissea) и многонационалното телевизионно шоу Quo Vadis.

Филмография

Игрални филми

Телевизионни филми и минисериали

Източници

Външни препратки 
 
 
 Франко Роси Биография в cinematografo.it

Италиански режисьори
Италиански сценаристи
Родени във Флоренция
Починали в Рим